Politz steht für:

 Politz an der Elbe (Boletice nad Labem, auch Děčín XXXII), Stadtteil von Děčín
 Politz an der Mettau, Stadt in Böhmen, siehe Police nad Metují
 Politz, Gemeinde im Okres Vsetín, Tschechien; siehe Police u Valašského Meziříčí
 Politz, Niederungsbereich im Drömling, Bestandteil des NSG Politz und Hegholz

Politz ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Politz (1867–1946), deutsche Theaterschauspielerin
 Ingo Politz (* 1959), deutscher Rockmusiker, Produzent, Texter und Komponist
 Karl Politz (1903–1987), deutscher Fußballspieler
 Maritta Politz (* 1950), deutsche Mittelstreckenläuferin

Siehe auch:
 Pohlitz
 Pollitz (Begriffsklärung)
 Pölitz (Begriffsklärung)